Guayana eller Guyana kan syfta på:

 Guyanas högland – geografiskt och geologiskt område i nordöstra Sydamerika.
 Guyana (region) – större område i nordöstra Sydamerika som omfattar flera territorier.  
 Guyana – en stat i nordöstra Sydamerika vid Atlanten
 Brittiska Guyana – en tidigare brittisk besittning vid Sydamerikas nordkust
 Franska Guyana – ett franskt utomeuropeiskt departement i nordöstra Sydamerika
 Surinam – en stat i norra Sydamerika
 Nederländska Guyana – de tidigare nederländska besittningarna vid Sydamerikas nordkust
 Ciudad Guayana – en stad i Venezuela.
 Guayana Esequiba – en del av Guyana som Venezuela sedan mycket länge gör anspråk på
 Guayana (provins) – en provins i Venezuela (felaktig?)
 Guayana (låt av Manowar) – en låt från skivan Sign of the Hammer av hårdrocksbandet Manowar